Miejscowości w Polsce
 Borki-Kolonia – nazwa niestandaryzowana, część wsi Borki w woj. małopolskim w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Borki-Kolonia – część wsi Świniary Nowe w woj. świętokrzyskim w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów